Langeheine ist der Familienname folgender Personen:

 Anna-Liese Langeheine (1911–1999), deutsche Malerin
 Richard Langeheine (1900–1995), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (NSDAP, später DP, GDP, CDU)